Hopper (ruimtevaartuig), een ruimtevaartuig van de Europese Ruimtevaartorganisatie.
 Hopper (computerspel), een computerspel
 Sleephopperzuiger

Personen
 Edward Hopper, Amerikaans kunstschilder
 Dennis Hopper, Amerikaans acteur
 Grace Hopper, Amerikaanse informaticapionier 
 Hedda Hopper, Amerikaanse actrice
 Hugh Hopper, Brits bassist
 Stephen Hopper, Australisch botanicus